Der Begriff Herstellungsleiter bezeichnet:
 einen Manager in der Unterhaltungsindustrie, siehe Executive Producer
 einen Manager in der Filmindustrie, siehe Filmherstellungsleitung
 einen Manager in der Pharmaindustrie
 einen Manager im Verlagswesen, verantwortlich für Produktionssteuerung, Einkauf und Ausstattung der Verlagsprodukte, siehe Verlagsherstellung